Yakima puede hacer referencia a:
 Yakima, ciudad estadounidense.
 Yakima, cráter del planeta Marte.
 Yakima, tribu que habla una lengua sahaptiana.
 Condado de Yakima, condado estadounidense del estado de Washington.
 Yakima Canutt, un actor estadounidense.
 Yakama Sun Kings, club de baloncesto de la CBA, Estados Unidos.